Тарасий (ум. 1304) — епископ Русской православной церкви; глава Ростовской епархии.

О детстве и мирской жизни Тарасия сведений практически не сохранилось, да и последующие биографические данные о нём очень скудны и отрывочны. В епископы Ростовские был рукоположён митрополитом Максимом Киевским в 1288 году из архимандритов Иоанно-Богословского монастыря.

Летопись рассказывает о нём, что в 1290 (6798) году князья Ростовские, братья Дмитрий и Константин Борисовичи послали его из Ростова в Великий Устюг для освящения собора церкви Успенья, «а с ним образ Пресвятыя Богородицы, одигитрия и колокол».

В 1295 году Тарасий поссорился со своим князем Константином Борисовичем и уехал в Великий Устюг. Константин поехал за ним и взял его под стражу вместе со всеми людьми епископскими; о последствиях летопись ничего не говорит. Известно, во всяком случае, что после этого столкновения со своим князем отец Тарасий продолжал занимать епископскую кафедру в Ростовском княжестве и лишь в 1299 году ушёл на покой.

Тарасий Ростовский скончался в 1304 году; место погребения неизвестно.

Примечания

Литература 
 Амвросий. «История российской иерархии»,  1807—1815, ч. 1, стр. 117; ч. IV, стр. 307. 
 Нил Л. «Ярославский Спасо-Преображенский монастырь», Ярославль, 1862, стр. 81. 
 Соловьёв. «История России», Москва 1870, изд. 3-е, т. V, стр. 235.

Ссылки 
 «Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви» : (С Алфавитным указателем монастырей, сост. М. Семевским). Санкт-Петербург. Археографическая комиссия, 1877 год.

Епископы Русской православной церкви
Главы Ростовской епархии